Zombie Attack — дебютный альбом немецкой трэш-метал группы Tankard. Альбом был переиздан вместе с другим альбомом группы, Chemical Invasion, в 2005 году.

Список композиций

Участники записи

Tankard 
 Andreas «Gerre» Geremia — вокал
 Axel Katzmann — гитара
 Andy Bulgaropulos — гитара
 Frank Thorwarth — бас-гитара
 Oliver «O.W.» Werner — ударные

Примечания

Ссылки 
 

Дебютные альбомы 1986 года
Альбомы Noise Records
Альбомы Tankard